Беспило́тник — разговорное название изделия, не имеющего водителя (пилота):
 Беспилотный летательный аппарат
 Беспилотный автомобиль
 Телетанк
 Автоматически управляемое транспортное средство

См. также 
 Круиз-контроль
 Автопилот
 Автоматическая бортовая система управления